Montignac (Alts Pirineus), municipi francès al departament dels Alts Pirineus (regió de Migdia-Pirineus)
 Montignac (Dordonya), municipi francès al departament de la Dordonya (regió d'Aquitània)
 Montignac (Gironda), municipi francès al departament de la Gironda (regió d'Aquitània)
 Montignac-Charente, municipi francès al departament de Charente 
 Montignac-de-Lauzun, municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió d'Aquitània)
 Montignac-le-Coq, municipi francès al departament de Charente 
 Montignac-Toupinerie, municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió d'Aquitània)
 Cantó de Montignac, cantó francès del districte de Sarlat e la Canedat (departament de la Dordonya)
 Jean-Charles de Montignac, escriptor i conferenciant 
 Michel Montignac (Angoulême, 1944 - Annemasse, 2010), creador de la dieta Montignac
 Mètode Montignac o Dieta de Montignac, dieta proposada per Michel Montignac el 1992